Il doppio femminile  del Cincinnati Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Bethanie Mattek e Sania Mirza erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marija Kirilenko e Nadia Petrova hanno battuto in finale 6–3, 4–6, [10–8], Su-wei Hsieh e Jaroslava Švedova.

Teste di serie

  Su-wei Hsieh /  Jaroslava Švedova (finale)
  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (campionesse)

  Jasmin Wöhr /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinali)
  Stéphanie Dubois /  Ekaterina Makarova (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2008